World Council of Churces